Lishan bezeichnet:

 Lishan (立山区), Stadtbezirk von Anshan in der chinesischen Provinz
 Lishan (Fuyang) (里山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Fuyang in der chinesischen Provinz Fuyang
 Lishan (Sui) (厉山镇), Großgemeinde im Kreis Sui in der chinesischen Provinz Hubei
 Lishan (Xiangxiang) (栗山镇), Großgemeinde der Stadt Xiangxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Lishan (Yilong) (立山镇), Großgemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lishan (Yuanqu) (历山镇), Großgemeinde im Kreis Yuanqu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Lishan (Tonghai) (里山彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Tonghai in der chinesischen Provinz Yunnan
 Lishan (Guichi) (里山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Anhui in der chinesischen Provinz Anhui
 Lishan (Lintong) (骊山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lintong in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Lishan (Lishan) (立山街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lishan (Yiyuan) (历山街道), Straßenviertel im Kreis Yiyuan in der chinesischen Provinz Shandong